«Тот, кто получает пощёчины» — пьеса Леонида Андреева, написанная в 1915 году. Впервые опубликована в 1916 году. Имеет посвящение «С любовью посвящаю моему другу Сергею Сергеевичу Голоушеву» — публицисту, критику, художнику.

История создания 
В письме к С. С. Голоушеву от 10 сентября 1915 г. Леонид Андреев пишет: «С 17-18 августа я среди болей и прочего сел за работу», — и называет в числе других произведений, законченных за это время, и «Тот, кто получает пощёчины» — «большую 4-актную пьесу для Драматического театра. Будет здорово играться и смотреться!»
Постановке своей новой драмы в Московском драматическом театре (сад «Эрмитаж») Андреев придавал большое значение: осенью 1915 года он специально приезжал в Москву, чтобы присутствовать на репетициях, а ещё ранее написал ряд писем к некоторым актёрам этого театра, в которых дал подробные пояснения к пьесе.
Особенное внимание в своих комментариях он уделяет характеру Консуэллы. В письме к актрисе Е. А. Полевицкой от 28 сентября 1915 г. он подчёркивает, что в раскрытии его «одна из важнейших задач артистки и режиссёра: показать богиню под мишурой наездницы и акробатки».

Сюжет 
Действие происходит в одном из больших городов Франции. В цирк папаши Брике приходит некий господин «не первой молодости, с безобразным, но живым, смелым и несколько странным лицом». По нему видно, что он человек из общества, но господин, предпочитая остаться инкогнито, выражает желание стать клоуном, получающим на манеже пощёчины. Хозяин нехотя принимает его, и вскоре выясняется, что клоун под псевдонимом Тот пользуется бешеной популярностью у публики и расположением всей труппы. Автор не раскрывает личности таинственного героя, но введением в сюжет некоего господина со стороны, князя, даёт понять, что Тота, в недавнем прошлом — заметной в обществе персоны, —
оставила жена и ушла к этому человеку. К молодой очаровательной Консуэлле в цирке неравнодушны все, особенно жокей Безано и привязавшийся к ней Тот. Но отец наездницы, разорившийся граф Манчини, настоял на браке с богатым и толстым Бароном. Известие о выгодной помолвке приурочили к цирковому бенефису Консуэллы. Раздосадованный Тот подсыпает ей в бокал с вином яд. Девушка погибает в день своего бенефиса в присутствии труппы. Ошеломлённый Барон застрелился спустя несколько минут. Буквально сразу принимает яд и Тот.

Персонажи 
 Консуэлла — наездница (по афише — «Царица танго на конях»)
 Граф Манчини — отец Консуэллы
 Тот — клоун в цирке Брике (по афише — «Тот, кто получает пощёчины»)
 Брике (папа Брике) — директор цирка
 Зинида — укротительница львов, жена Брике
 Альфред Безано — жокей
 Господин
 Барон Реньяр
 Джексон — клоун («Солнце Джексона»)
 Тили и Поли — музыкальные клоуны
 Томас, Анжелика и другие артисты и артистки цирка Брике

Постановки в театрах 
Впервые пьеса «Тот, кто получает пощёчины» была поставлена 27 октября 1915 года в Московском драматическом театре режиссёром И. Ф. Шмидтом. Одной из первых постановок в Малаховском летнем театре осенью 1915 года в маленькой роли артистки цирка Брике на сцену впервые вышла Фаина Раневская. А 27 ноября 1915 года состоялась премьера «Тота» в Петрограде в Александринском театре (постановка Н. В. Петрова).
В 1910—1920-е гг. пьеса шла в ряде провинциальных театров (в Киеве, Сызрани, Воронеже и др.), а также в Эстонии. В 1970—1980-е гг. пьеса вернулась на сцену многих советских театров. Она шла в Русском драматическом театре ЭССР, Ленинградском театре им. Ленсовета, Центральном театре Советской Армии и др.
В 2002 году приглашённый финский режиссёр Райя-Синикка Рантала поставила пьесу в Московском художественном театре. В заглавной роли — Виктор Гвоздицкий, к 50-летию которого и была приурочена премьера спектакля. В 2020 году московским режиссёром Натальей Людсковой на сцене Курского государственного драматического театра им. А. С. Пушкина был поставлен спектакль-цирковое представление «Тот, кто получает пощёчины».

Критика 
Обе первые постановки, и московская, и петроградская, имели, согласно театральной хронике и воспоминаниям современников, большой успех у зрителя. Однако критика выступила преимущественно с отрицательными оценками пьесы. Как обычно, в отзывах превратно истолковывалась природа условности андреевского театра, драматурга обвиняли в «ходульности» и «оригинальничании», хотя почти все рецензенты отмечали превосходную игру И. Н. Певцова — исполнителя роли Тота в Драматическом театре. А. Р. Кугель, обычно благожелательно оценивающий новинки Андреева-драматурга, на этот раз холодно отозвался о пьесе, попрекая автора отсутствием ясно выраженной мысли, которую здесь подменяет множество противоречащих друг другу «идей», и злоупотреблением внешними сценическими эффектами (Театр и искусство, 1915, № 49, с.927-931).
С.Голоушев даёт пьесе высокую оценку и говорит о Тоте как о роли, требующей для своего исполнения трагического актёра шаляпинского масштаба. В своей статье он указывает на сущностный конфликт, лежащий в основе этой драмы-«маскарада, где маска каждого срослась с кожей»: «Тот — это снова Человек с большой буквы, и снова рядом с ним — господин, человек маленького „ч“. Снова столкновение личности и толпы, величия духа и пошлости. Побеждена личность. У неё отнято всё, чем она жила» (Утро России, 1915, 20 октября).
Своеобразную интерпретацию пьесы дал Ф.Сологуб. В «Тоте» он видит "вскрытие ясных очертаний древнего мифа под личинами переживаемой нами действительности. Тот, в его прочтении, является посланцем иного, высшего мира, Творцом идей, который «низшёл до арены цирка, опять принял на себя униженный вид, рабий зрак, воклоунился, чтобы снова принять заушения». Консуэлла — это «дочь народа, душа простодушного человечества, очаровательная Психея… И повторяется вечная история невинной души, обольщённой вечным Осквернителем» (Сологуб Ф. Мечтатель о театре. — Театр и искусство. 1916. 4 января. № 1. С.15).
Современный драматург Виктория Никифорова отмечает: "Пьеса Леонида Андреева должна прийтись по вкусу любителям индийских мелодрам и кальмановских оперетток. «Тот, кто получает пощёчины» за десять лет предугадал сюжет «Принцессы цирка» и за пятьдесят — накалённую атмосферу «Зиты и Гиты»

Переводы 
Пьеса переведена на английский, болгарский и испанский языки.

Экранизации 
 В 1916 году пьесу «Тот, кто получает пощёчины» экранизировал режиссёр И. Ф. Шмидт.
 В 1924 году пьесу «Тот, кто получает пощёчины» экранизировал режиссёр Виктор Шёстрём под названием «He Who Gets Slapped». Роль клоуна Тота исполнил Лон Чейни.

Примечания 

Книги по алфавиту
Пьесы России
Пьесы на русском языке
Пьесы Леонида Андреева
Пьесы 1915 года